Le terme piste de ski artificielle peut désigner 3 types de pistes de ski :
 une piste de ski sèche ;
 une piste de ski intérieure ;
 une piste dont la neige a été produite à l’aide d'un canon à neige.